Блумингтон има више значења:
 Блумингтон (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Блумингтон (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Блумингтон (Тексас), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тексас
 Блумингтон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Блумингтон (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Блумингтон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Блумингтон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Блумингтон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Блумингтон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска